

Patronyme 
 Gordana Matković (née en 1960), femme politique serbe . ...
 Ivica Matković (1913-1945), administrateur du Camp d'extermination de Jasenovac
 Ivica Matković (né en 1953), est un entraineur de football

Orthographe différente 
 Laszlo Matekovics plus connu sous le nom de Lorànt Deutsch

Homonymie de patronyme croate
Homonymie de patronyme serbe